Divine intervention ("Guddommelig indgriben") er et andet ord for et mirakel.

Flere værker har titlen Divine Intervention:

Musik 
 Divine Intervention (Slayer-album), et album af Slayer fra 1994
 Divine Intervention (Julia Ecklar-album), et album af Julia Ecklar fra 2002
 Divine Intervention, en sang fra Taking Back Sundays album Louder Now fra 2006

Litteratur 
 Divine Intervention (roman fra 2001), en roman af Ken Wharton fra 2001
 Divine Intervention (roman fra 2004), en roman af Cheryl Kaye Tardif fra 2004

Film 
 Divine Intervention (film), en film af Elie Suleiman fra 2002

Andet 
 Divine Intervention (computerspil), et Flash computerspil produceret af Total Jerkface Productions
 Divine Intervention, en magi i kortspillet Magic: The Gathering
 Divine Intervention, en magi til Paladins i World of Warcraft